Ян Козак:

 Ян Козак (футболіст, 1954), чехословацький футболіст, словацький тренер
 Ян Козак (футболіст, 1980), словацький футболіст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок